Tarján Imre (1910–1969) újságíró
 Tarján Imre (1912–2000) biofizikus, az MTA tagja